Во время резни в Янчжоу китайские войска под командованием Тянь Шэнгуна убили тысячи иностранных купцов в Янчжоу в 760 году нашей эры во времена династии Тан.

Янчжоу, расположенный на стыке реки Янцзы и Великого канала, был центром торговли, финансов и промышленности, а также одним из самых богатых городов танского Китая, где проживало большое количество иностранных купцов. В 760 году Дэн Цзиншань (鄧景山), губернатор Хуайнаня, нанял генерала Тянь Шэнгуна (田神功) для подавления восстания в городе, который возглавлял чиновник по имени Лю Чжань (劉展). Когда прибыли войска Тяня, они ограбили жителей, убив тысячи арабских и персидских купцов. Затем Тянь отправился в столицу империи Тан, Чанъань, и подарил императору награбленное золото и серебро.

Во время резни в Гуанчжоу в 879 году до 120 000 арабов-мусульман, персов, евреев, зороастрийцев и христиан были убиты китайским лидером повстанцев Хуан Чао.

См. также 
 Список массовых убийств в Китае

Примечания

Ссылки 
 

760 год
История провинции Цзянсу
VIII век в Китае
Янчжоу
Династия Тан